Сульфат диспрозия(III) — неорганическое соединение, 
соль диспрозия и серной кислоты с формулой Dy(SO),
желтые кристаллы,
растворяется в воде,
образует кристаллогидрат.

Физические свойства 
Сульфат диспрозия(III) образует желтые кристаллы.

Из водных растворов образует кристаллогидрат состава Dy(SO)•8HO, который теряет воду при 360°С.

Литература 
 

диспрозия